Malpas (Cheshire)
 Malpas (Frankrijk)
 Malpas: Gehucht van Malonne in België.